PAE Panionios GSS (řecky ΠΑΕ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης; fotbalový oddíl paniónského gymnastického spolku ze Smyrny) je řecký fotbalový klub z Athén, z předměstí Nea Smyrni založený roku 1890 ve Smyrně (dnešní İzmir v Turecku). Letopočet založení je i v klubovém emblému. Domácím hřištěm je stadion Neas Smyrnis s kapacitou cca 11 800 míst.

Dvakrát vyhrál řecký fotbalový pohár (1979, 1998) a v sezóně 1998/99 se probojoval do čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů.

Výsledky v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 
 Profil klubu na soccerway.com 

Řecké fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1890